Область, или регион (, ) в Финляндии — административно-территориальная единица первого уровня. С 1 января 2011 года Финляндия делится на 19 областей. Каждой областью управляет областной совет.

Список областей

История 

С момента реформы Николая I в 1831 году первым уровнем административного-территориального деления в Финляндии были губернии. В 2010 году Финляндия делилась на 6 губерний. В результате реформы административного управления они были преобразованы в 19 областей.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт региональных советов Финляндии